Clarks Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Clarks Peak (Plumas County, Kalifornien)	
 Clarks Peak (Ventura County, Kalifornien)	

Siehe auch:
 Clark Peak